Blairsville kan syfta på:

 Blairsville, Georgia
 Blairsville, Pennsylvania